Дру́жба — посёлок Становлянского сельсовета Становлянского района Липецкой области.

География 
Расположен рядом с нефтепроводом «Дружба», от которого и получил своё название. Среди первоселенцев — работники, которые следили за состоянием нефтепровода.
Сегодня Дружба фактически часть Станового; их разделяет железнодорожная линия Елец — Ефремов.

Население

Примечания 

Населённые пункты Становлянского района